Marcin Pawłowski (ur. 1984) - polski przedsiębiorca. Założyciel Kujawskiego Centrum Korepetycji Copernicus
 Marcin Pawłowski (1971-2004) – polski dziennikarz i prezenter TVN
 Marcin Pawłowski (ur. 1990) – polski producent muzyczny, kompozytor
 Marcin Pawłowski (ur. 1977) – polski piłkarz